Open de Rouen 2022, właśc. Open Rouen Capfinances Metropole 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Open de Rouen rozgrywany w dniach 17–23 października 2022 roku w Rouen na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji
Turnieje tenisowe we Francji
Sport w Rouen